Виктор Белявский:
 Белявский, Виктор Борисович (род. 1937) — судья Верховного суда СССР и РФ, генерал-майор юстиции
 Белявский, Виктор Сергеевич (род. 1956) — историк, исследователь масонства.